Gerda Nilsson kan syfta på:

 Gerda Nilsson (operasångerska) (1874–1940), svensk operasångerska
 Gerda Nilsson (politiker) (1914–2007), svensk politiker, kommunist